Суперкубок Ірану з футболу 2017  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 липня 2017 року між чемпіоном Ірану клубом Персеполіс та володарем кубка Ірану клубом Нафт Тегеран.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2017
Іран
Липень 2017
2017 в Ірані